North Wales (littéralement « pays de Galles septentrional » ou « nord du pays de Galles » en anglais) peut désigner :

 North Wales, une circonscription électorale britannique utilisée entre 1979 et 1994 pour les élections européennes ;
 North Wales, une région électorale galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 North Wales, une localité du comté de Montgomery en Pennsylvanie aux États-Unis.

Voir aussi 
 New North Wales